Ceraria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ceraria ingår i familjen Didiereaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Ceraria